Алпајн има више значења:
 Округ Алпајн (Калифорнија)
 Алпајн (Аризона)
 Алпајн (Калифорнија)
 Алпајн (Колорадо)
 Алпајн (Орегон)
 Алпајн (Тексас)
 Алпајн (Јута)
 Алпајн (Њу Џерзи)
 Алпајн (Вајоминг)